Субботний вечер — термин, который может означать:

 «Субботний вечер» — короткометражный фильм-комедия 1975 года.
 «Субботний вечер» — российская музыкальная телепередача, выходившая с 2005 по 2017 год на телеканале «Россия-1».
 Субботним вечером в прямом эфире — вечернее музыкально-юмористическое шоу на американском канале NBC.